Змагання з гірськолижного спорту в комбінації серед чоловіків відбудуться 10 лютого на трасі Національного гірськолижного центру в районі Яньцин (Китай).

Чинний олімпійський чемпіон Марсель Гіршер завершив спортивну кар'єру. Володар срібної медалі Ігор-2018 Алексі Пентюро кваліфікувався на Олімпіаду, а бронзовий медаліст Віктор Мюффа-Жанде не зумів цього зробити. Марко Шварц виграв Чемпіонат світу 2021 року, а Пентюро і Лоїк Мейяр вибороли, відповідно, срібну та бронзову нагороди.

Кваліфікація

Результати

Примітки